Корольчук — распространённая украинская и белорусская фамилия.
Версии происхождения:
—  Происходит от прозвища Королёк (уменьшительное от король) — человека богатого, стремящегося к власти, суффикс –ёк (что может свидетельствовать о его мелочности или невозможности осуществления стремления),
—  Происходит от прозвища Королёк в значении «птица с венчиком из перьев на голове, напоминающем корону»,
— Королек – также имеет значение древнерусского названия коралла. Данное прозвище может указывать на профессию предка. (напр. торговец драгоценными и полудрагоценными камнями),
и при помощи суффикса -чук. Характерного для Западной Украины (особенно для Волыни) и юго-запада Белоруссии.

 Корольчук, Эсфирь Абрамовна — советский историк, писательница.
 Корольчук, Георгий Алексеевич — советский и российский актёр.
 Корольчук, Андрей Александрович — советский российский живописец, график, художник книги, педагог.

Примечания